Рассо́хин — русская фамилия. Известные носители:

 Рассохин, Василий Васильевич (1901—1992) — советский военачальник, генерал-майор.
 Рассохин, Геннадий Васильевич (1937—1997) — ректор Ухтинского индустриального института.
 Рассохин, Дмитрий Фёдорович (1924—1998) — советский танкист, полный кавалер ордена Славы.
 Рассохин, Леонид Васильевич (1921—1998) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рассохин, Николай Георгиевич (1923—2007) — советский учёный-энергетик. 
 Рассохин, Олег Олегович — российский исследователь, москвовед.
 Рассохин, Павел Игнатьевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.